Masesi – abitanti di Elmas
Masesi – abitanti di Masi Torello